La UAE Pro-League 2011-2012 è stata la 37ª edizione della massima competizione nazionale per club degli Emirati Arabi Uniti, la squadra campione in carica è l'Al-Jazira.

Alla competizione prendono 12 squadre, tra cui le due neo-promosse Ajman Club ed Emirates Club.

Squadre partecipanti

Sponsor e personalità

Classifica finale 

Legenda:
      Campione degli Emirati Arabi Uniti 2011-2012, ammessa alla fase a gironiAFC Champions League 2013
      Ammesse alla fase a gironi della AFC Champions League 2013
      Ammesse ai play-off della AFC Champions League 2013
      Retrocessa in UAE Division 1 2012-2013

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Al Jazira ammessa alla fase a gironi della AFC Champions League 2013 come vincitrice della Coppa del Presidente degli Emirati Arabi Uniti 2011-2012.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Marcatori 
21 gol
 Asamoah Gyan (Al-Ain)

16 gol
 Grafite (Al-Ahli)
 André Senghor (Baniyas)

15 gol
 Ricardo Oliveira (Al-Jazira)

12 gol
 Modibo Diarra (Emirates)
 Luis Jiménez (Al-Ahli)
 Marcelinho (Sharjah)

11 gol
 Ciel (Al Shabab)
 Juan Manuel Olivera (Al-Wasl)

10 gol
 Baré (Al-Jazira)

Collegamenti esterni 
Classifica dei cannonieri su goalzz.com
 

2012